Kirsty Bertarelli (née en 1971), mannequin britannique
 Kirsty Coventry (née en 1983), nageuse du Zimbabwe
 Kirsty McColl (1959 - 2000 ), chanteuse anglaise
 Kirsty Gunn (née en 1960), écrivain néo-zélandais
 Toutes les pages commençant par Kirsty